Jiří II. Hesensko-Darmstadtský (17. března 1605, Darmstadt – 11. června 1661, Darmstadt) byl od roku 1626 hesensko-darmstadtským lankrabětem.

Život 
Jiří se narodil jako nejstarší syn lankraběte Ludvíka V. a jeho manželky Magdaleny Braniborské.

V letech 1645 až 1648 vedl skupinu zvanou Hessenkrieg proti hesensko-kasselské lankraběnce Amálii Alžbětě v boji o dědictví vymřelé hesensko-marburské linie. Tento konflikt vyústil v rozdělení Hesenska-Marburska.

Lankrabě Jiří zemřel 11. června 1661 v Darmstadtu ve věku 56 let.

Manželství a potomci 
1. dubna 1627 se dvaadvacetiletý lankrabě oženil s o čtyři roky mladší Žofií Eleonorou, nejstarší dcerou saského kurfiřta Jana Jiřího I. Manželé spolu měli patnáct dětí:

 Ludvík VI. Hesensko-Darmstadtský (25. ledna 1630 – 24. dubna 1678), lankrabě hesensko-darmstadtský,
 ⚭ 1650 Marie Alžběta Holštýnsko-Gottorpská (6. června 1634 – 17. června 1665)
 ⚭ 1666 Alžběta Dorotea Sasko-Gothajsko-Altenburská (8. ledna 1640 – 24. srpna 1709)
 Magdaléna Sibyla Hesensko-Darmstadtská (1631–1651)
 Jiří III. Hesensko-Itterský (29. září 1632 – 19. července 1676), lankrabě hesensko-itterský,
 ⚭ 1661 Dorotea Augusta Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderburská (30. září 1636 – 18. září 1662)
 ⚭ 1667 Juliana Leiningensko-Heidenheimská (21. srpna 1651 – 1. dubna 1703)
 Žofie Eleonora Hesensko-Darmstadtská (7. ledna 1634 – 7. října 1663), ⚭ 1650 Vilém Kryštof Hesensko-Homburský (13. listopadu 1625 – 27. srpna 1681), lankrabě hesensko-homburský
 Alžběta Amálie Hesensko-Darmstadtská (20. března 1635 – 4. srpna 1709), ⚭ 1653 Filip Vilém Falcký (24. listopadu 1615 – 2. září 1690), falckrabě rýnský a neuburský, vévoda z Bergu a Jülichu a v letech 1685–1690 falcký kurfiřt
 Luisa Kristýna Hesensko-Darmstadtská (1636–1697)
 Anna Marie Hesensko-Darmstadtská (*/†1637)
 Anna Žofie Hesensko-Darmstadtská (17. prosince 1638 – 13. prosince 1683), kněžna-abatyše z Quedlinburgu
 Amálie Juliána Hesensko-Darmstadtská (*/† 1639)
 dcera (*/† 1640)
 Henrika Dorotea Hesensko-Darmstadtská (14. října 1641 – 22. prosince 1672), ⚭ 1667 Jan II. hrabě z Waldeck-Landau (7. listopadu 1623 – 10. října 1668)
 Jan Hesensko-Darmstadtský (1642–1643)
 Augusta Filipína Hesensko-Darmstadtská (1643–1672)
 Anežka Hesensko-Darmstadtská (*/† 1645)
 Marie Hedvika Hesensko-Darmstadtská (26. listopadu 1647 – 19. dubna 1680), ⚭ 1671 Bernard I. Sasko-Meiningenský (10. září 1649 – 27. dubna 1706), vévoda sasko-meiningenský

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 17. března
Narození v roce 1605
Narození v Darmstadtu
Úmrtí 11. června
Úmrtí v roce 1661
Úmrtí v Darmstadtu
Hesensko-Darmstadtští
Muži